Влади́мир Алекса́ндрович Андре́ев:
 Андреев, Владимир Александрович (1904—1994) — советский адмирал.
 Андреев, Владимир Александрович (1917—1995) — русский советский художник, живописец.
 Андреев, Владимир Александрович (1925—2009) — советский конструктор.
 Андреев, Владимир Александрович (1951—2020) — советский и российский учёный, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Примечания